Барбат (Barbatus) е име на:

 Тит Квинкций Капитолин Барбат, шест пъти консул, 471, 468, 465, 446, 443 и 439 пр.н.е.
 Марк Хораций Барбат, консул 449 пр.н.е.
 Луций Хораций Барбат, консулски военен трибун 425 пр.н.е.
 Тит Квинкций Капитолин Барбат (консул 421 пр.н.е.), консул 421 пр.н.е.; баща на трибуна от 405 пр.н.е.
 Тит Квинкций Капитолин Барбат (трибун 405 пр.н.е.), консулски военен трибун 405 пр.н.е.
 Публий Корнелий Сципион Барбат, консул 328 пр.н.е.
 Луций Корнелий Сципион Барбат, консул 298 пр.н.е.; пра-прадядо на Сципион Африкански
 Марк Валерий Месала Барбат Апиан, консул 12 пр.н.е.; баща на консула от 20 г.
 Марк Валерий Месала Барбат, консул 20 г.; баща на римската императрица Валерия Месалина, третата съпруга на император Клавдий.

Други:
 Свети Барбат от Беневенто, епископ на Беневенто (663-682)
 8978 Барбат (3109 Т-3), астероид

Вижте също 
 Бербатов, български футболист